Arquitectura: pel castell de La Selva vegeu Castell de Montsoriu
 Geografia: per la muntanya de La Selva vegeu Turó de Montsoriu
 Educació: per l'institut d'Arbúcies vegeu Institut Montsoriu

Pàgines de desambiguació